Берто — фамилия.

Известные носители:

  — французский aббат и педагог.
 Берто, Андре (род. 1983) — американский боксёр-профессионал.
  — французский историк и гагиограф.
 Берто, Джузеппе (1914—1978) — итальянский писатель, драматург и сценарист.
 Берто, Жан (1552—1611) — французский поэт и религиозный деятель.
 Берто, Жан Луи (1907—1997) — художник по костюмам.
 Берто, Жюльен (1910—1995) — французский актёр и режиссёр.
 Берто, Клод-Жермен (1923—1994) — католический прелат, епископ Убонратчатхани (1970—1976).
 Берто, Мадлен (род. 1931) — швейцарская горнолыжница.
 Берто, Маргарита (1913—1975) — художница из Коста-Рики.
 Берто, Марк (род. 1983) — швейцарский горнолыжник.
 Берто, Мартен (1708—1771) — французский музыкант, композитор и музыкальный педагог.
 Берто, Элен (1825—1909) — французский скульптор.
  — немецкий экзегет и ориенталист; профессор Гёттингенского университета.

См. также 
 Берт (значения)
 Берта
 Бертье
 Берти

Примечания